Kapel/kerk bij een gasthuis
Gasthuiskapel (Aarschot), voormalige kapel van het vroegere Sint-Elisabethgasthuis
Gasthuiskapel (Breda), voormalige kapel die behoorde tot het gasthuiscomplex aan de Boschstraat in Breda
Gasthuiskapel (Den Oever), kapel uit Den Oever die is overgeplaatst naar het Zuiderzeemuseum
Gasthuiskapel (Tholen) of St Laurens, voormalige ziekenhuiskapel, nu protestantse kerk
Gasthuiskapel (Tongeren), onderdeel van het Sint-Jacobsgasthuis
Gasthuiskapel (Vollenhove) of Heilige Geestkapel, kerkgebouw in Overijssel
Gasthuiskapel (Zaltbommel), kapel die onderdeel is van het Groote Bommelsche Gasthuis in Zaltbommel

Zie ook
Gasthuiskerk